Roger Barilier (1914-2005), musicien, pasteur, compositeur et écrivain vaudois ;
 Étienne Barilier, écrivain, philosophe et traducteur suisse de langue française.

Voir aussi